M73 peut désigner :

Armement 
M73, une arme américaine.

Sciences 
Astronomie
 M73, un groupe de quatre étoiles de la constellation du verseau.

Médecine
 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
 Autoroute
  Autoroute britannique M73 reliant Cumbernauld à la M74.

 Moteur
 BMW M73, un moteur V12 créé en 1993.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres